Indonesië
 Kembangbahu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Kembangbahu (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java